O Campeonato Sergipano de Futebol - Série A2 de 1993 foi campeonato de futebol do Sergipe de acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Sergipana de Futebol e o campeão foi o Cotinguiba Esporte Clube<

1993